Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2003 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Justine Henin Hardenne bat Kim Clijsters en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jennifer Capriati et Lindsay Davenport.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2003
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en août 2003
Tennis en septembre 2003